Mondoubleau (Loir i Cher), municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Cantó de Mondoubleau, cantó francès al districte de Vendôme (departament de Loir i Cher) 
 Senyoria de Mondoubleau, senyoria del país de Vendôme, centrada al castell de Mondoubleau